Perceval ist der Nachname folgender Personen: 

 Jean Jacques Antoine Caussin de Perceval (1759–1835), französischer Orientalist 
 Julio Perceval (1903–1963), argentinischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Luk Perceval (* 1957), belgischer Theaterregisseur
 Richard Perceval (1550–1620), britischer Romanist, Hispanist und Lexikograf
 Spencer Perceval (1762–1812), britischer Politiker und Premierminister von Großbritannien 

Siehe auch:

 Perceval oder die Geschichte vom Gral, altfranzösischer, höfischer Versroman des Chrétien de Troyes
 Didot-Perceval, dritter Teil der Pseudo-Robert-de-Boron-Trilogie, des „Kleinen Gral-Zyklus“
 Parceval, mittelalterliche Sagengestalt, gängige Schreibweise im Deutschen Parzival
 Percival